żmijowisko – miejsce pobytu żmij
 Żmijowisko – powieść Wojciecha Chmielarza
 Żmijowisko – polski serial telewizyjny, adaptacja powieści

Zobacz też 
 Żmijowiska